LPG steht für:
 Flughafen La Plata (IATA-Code), Flughafen von  La Plata,  Argentinien
 Landespressegesetz
 Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft
 Landwirtschaftliches Pachtgesetz (Schweiz)
 Langperiodisches Gitter, ein in Glasfasern eingeschriebener optischer Kerbfilter
 Liberal Party of Gibraltar, Partei in Gibraltar
 Lichtpunktgewehr
 Liquefied Petroleum Gas, englische Bezeichnung für Flüssiggas oder Autogas
 LPG Biomarkt (Abkürzung für „Lecker, preiswert, gesund“), siehe Liste von Biosupermarktketten
 Luitpold-Gymnasium München

Siehe auch:
 LPG-Kuchen

Abkürzung